Семён (Сико) Виссарио́нович Доли́дзе (; 1903—1983) — советский, грузинский кинорежиссёр, сценарист. Народный артист СССР (1965).

Биография 
Семён Долидзе родился а в Озургети (ныне — в Грузии).

В 1925 году окончил историко-филологический факультет Тифлисского университета.

С 1925  года — организатор отдела кинохроники, режиссёр игрового, документального и мультипликационного кино АО «Госкинпром Грузии» (позже Тифлисская киностудия, ныне — «Грузия-фильм»).

В 1963 году избирался первым секретарем правления Союза кинематографистов Грузии.

Автор пьесы «Орлиное гнездо» (1947 год), а также рассказов и стихов. Писал сценарии как к своим фильмам, так и для фильмов других режиссёров.

Член ВКП(б) с 1941 года. Избирался депутатом Верховного Совета Грузинской ССР 4-5-го созывов.

Умер 17 июля 1983 года в Тбилиси (по другим источникам — 17 июня). Похоронен в Дидубийском пантеоне.

Звания и награды 
 Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (1941)
 Заслуженный деятель искусств Северо-Осетинской АССР
 Народный артист Грузинской ССР (1958)
 Народный артист СССР (1965)
 Сталинская премия первой степени (1950) — за фильм «Щит Джургая» (1944)
 Орден Ленина (02.04.1966)
 Два ордена Трудового Красного Знамени (1939, 1950)
 Орден «Знак Почёта»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Фильмография

Режиссёрские работы 
 
  — Закон гор (ассистент режиссёра)
  — В стране обвалов
  — Последние крестоносцы (совместно с В. Швелидзе)
  — Дарико (совместно с М. Чиаурели)
  — Дружба
  — Щит Джургая (совместно с Д. Рондели)
  — Стрекоза (совместно с Л. Хотивари)
  — Песнь Этери
  — Фатима
  — День последний, день первый
  — Палиастоми
  — Встреча с прошлым
  — Город просыпается рано
  — Сады Семирамиды
  — Побег на рассвете
  — Человек ли он? (совместно с К. Долидзе)
  — Кукарача (совместно с К. Долидзе)

Сценарист 
 
  — Моя бабушка (совместно с Г. Мдивани, К. Микаберидзе)
  — Камера № 79 (совместно с Ш. Алхазишвили)
  — В стране обвалов
  — Последние крестоносцы (совместно с С. Купрашвили)
  — Дарико
  — Дружба (совместно с К. Лордкипанидзе)
  — Щит Джургая (совместно с Д. Рондели)
  — Песнь Этери
  — Свадьба соек (мультипликационный)
  — Фатима
  — День последний, день первый (совместно с Е. Аграновичем)
  — Палиастоми
  — Мышеловка (мультипликационный)
  — Встреча с прошлым
  — Город просыпается рано (совместно с Р. Эбралидзе)
  — Сады Семирамиды
  — Побег на рассвете (совместно с Р. Эбралидзе)
  — Юбилей соловья (мультипликационный)
  — Человек ли он? (совместно с З. Арсенишвили)
  — Пёстрая бабочка (мультипликационный)
  — Кукарача (совместно с К. Долидзе)

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20070316054151/http://mediateka.km.ru/cinema_2001/Encyclop.asp?Topic=topic_segida_p1618
 Семён Долидзе на сайте Кино-Театр. Ру

Персоналии:Грузия-фильм
Заслуженные деятели искусств Грузинской ССР
Заслуженные деятели искусств Северо-Осетинской АССР
Народные артисты Грузинской ССР
Выпускники Тбилисского государственного университета
Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 5-го созыва
Похороненные в Дидубийском пантеоне